Michelangelo Tonti (1566 - 1622), cardinal italien.
 Lorenzo Tonti (vers 1602 - v. 1684), banquier napolitain, inventeur de la tontine.
 Henri de Tonti  (1649 - 1704), soldat italien, explorateur et commerçant de fourrure au service de la France.
 Alphonse de Tonti (ou Tonty), officier italien au service de la France, cofondateur de la ville de Détroit (Michigan).
 Giulio Tonti (1844  - 1918), cardinal italien.
 Lino Tonti, né en 1920 à Cattolica, ingénieur italien, spécialiste des motos.
 Andrea Tonti, né en 1976 à Osimo, coureur cycliste professionnel italien.